Miejscowości w USA:
 Sanborn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Sanborn – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Sanborn – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Sanborn – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Sanborn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Gminy w USA:
 Sanborn (ang. Sanborn Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Sanborn (ang. Sanborn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sanborn (ang. Sanborn County) – w stanie Dakota Południowa
 Sanborn – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii